Kombinacja kobiet na 21. Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Alpejskim została rozegrana w dniach 11 - 14 lutego 1970 roku. Tytułu sprzed dwóch lat nie obroniła Kanadyjka Nancy Greene, która wcześniej zakończyła karierę. Nową mistrzynią świata została Francuzka Michèle Jacot, drugie miejsce zajęła jej rodaczka - Florence Steurer, a brązowy medal zdobyła Marilyn Cochran z USA.

Kombinację ukończyło 25. zawodniczek. Żeby zostać sklasyfikowaną zawodniczka musiała ukończyć trzy pozostałe konkurencje: zjazd, giganta i slalom.

Wyniki

Bibliografia 
 Wyniki na stronie FIS 
 alpineskiworld.net: 14.02.1970. Selva di Val Gardena Alpine Combined, women 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Alpejskim 1970